Torment — двенадцатый студийный альбом американской дэт-метал группы Six Feet Under, релиз состоялся 24 февраля 2017 года на лейбле Metal Blade Records. Это первый альбом группы, на котором принял участие ударник Марко Питруззелла. Продюсером альбома стал Крис Барнс, сведением и мастерингом альбома занимался Кристофер «Zeuss» Харрис.

Запись и выпуск 
Запись альбома завершилась в конце 2016 года перед туром X-Mas in Hell Tour 2016, на котором группа отпраздновала 21 год со дня выпуска дебютного альбома Haunted. Сведением альбома занимался Кристофер Харрис, более известный под псевдонимом .

Крис Барнс, вокалист Six Feet Under, в интервью Blabbermouth описал альбом:

Наш новый альбом не похож на любой из наших предыдущий альбомов. Точно так же, как Haunted не звучит как Tomb of the Mutilated,  не звучит как , а  не звучит как . Если вы ожидаете, что он будет похож на какой-то из наших альбомов, вы будете разочарованы. Надо сказать, новое звучание, которые мы создали, просто безумно.

13 января 2017 года было выложено лирик-видео на песню «Sacrificial Kill». Сам альбом был выпущен 24 февраля того же года.

Рецензии 

Альбом получил смешанные отзывы критиков. Хорошо отозвался об альбоме журнал Revolver, в своей рецензии отметив, что группа осталась предана своему «простому и брутальному» стилю, а сам альбом полон «разбивающих в щепки» брейкдаунов и «непобедимого рёва» Криса Барнса. Нейтральнее об альбоме отозвался Дениз Фальзон из Exclaim!, выделив хедбэнгер «Sacrificial Kill», переходящий в «разрушительные» бласт-биты на треке «Exploratory Homicide», а также песню «Schizomaniac» с «несколькими запоминающимися рифами». Тем не менее он отмечал, что альбом на полпути становится «монотонным», а вокал Барнса не способен вытянуть «невдохновленные» песни. Мануэль Бергер из Laut.de поставил альбому оценку 2 из 5, заключив, что альбом «замечателен, если его использовать как фон на рабочем месте», поскольку он не привлекает к себе внимания и позволяет сосредоточиться на других вещах. Также он отметил, что «никто не заметит», если на некоторых треках (например, на «Sacrificial Kill» и «Knife Through the Skull») вокальные и инструментальные партии поменять местами.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Metal Blade Records
Альбомы Six Feet Under